Sanday jest nazwą więcej niż jednej szkockiej wyspy:

 Sanday (Hebrydy Wewnętrzne) (gael.: Sandaigh) 
 Sanday (Orkady)